dominion – gra karciana
 Dominion – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Muzyka 
 Dominion – album szwedzkiej grupy muzycznej Hammerfall
 Dominion – album amerykańskiego zespołu Kamelot

Filmy 
 Dominion – amerykański film przygodowy z 1995
 Dominion – amerykański film fantastycznonaukowy z 2015
 Dominion – amerykański dramat filmowy z 2016
 Dominion – australijski film dokumentalny z 2018

Zobacz też 
 Dominion Theatre – teatr w Londynie
 Dominion VIII – album szwedzkiej grupy Grave
 Dominion: Prequel to the Exorcist – amerykański horror filmowy z 2005
 dominium